Tsenkher (en alphabet cyrillique : ) est un mot mongol signifiant « bleu clair ». On le retrouve dans des toponymes :

 Tsenkher : sum (district) du centre du pays ;
 Khoit Tsenkher gol : « la rivière bleu clair du Nord », rivière de l'ouest de la Mongolie, dont la vallée abrite la grotte de Khoit Tsenkher agui.
 Dund Tsenkher gol : « la rivière bleu clair du milieu », proche de la précédente.